Piszkos alku (Raw Deal) (1948) amerikai film Anthony Mann rendezésében
 Piszkos alku (Raw Deal) (1986) amerikai akciófilm John Irvin rendezésében